«Это» () — немой чёрно-белый фильм 1927 года. Экранизация одноимённого романа Элинор Глин. После этого фильма Клару Боу стали называть It-girl, а выражение эта девушка надолго стало определением молодой, сексуально притягательной особы, о которой все говорят и которая находится в центре внимания. В 2001 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов США.

Сюжет 

Бетти Лу Спенс работает за прилавком универмага Уолтема. Она и другие продавщицы сходят с ума по сыну владельца, Сайресу Уолтему. Его друг, богатый бездельник Монти, вдохновляется романом Элинор Глин под названием «Это», в которой рассказывается о притяжении между полами, и, разглядев «это» в Бетти Лу, приглашает её на свидание. Девушка соглашается поужинать с ним при условии, что он закажет столик в ресторане «Риц» — она знает, что тем же вечером там должен появиться предмет её грез Сайрес.

Сайрес действительно оказывается в ресторане на ужине со своей давней подругой Аделой ван Норман и её матерью. По словам Монти Сайрес и Адела скоро должны пожениться. Монти представляет Бетти Лу другу, Сайрес не может устоять перед её чарами и тоже назначает ей свидание. После прекрасного вечера, проведённого на Кони-Айленде, Сайрес влюбляется в девушку. Он целует её, и хотя Бетти Лу делает вид, что разгневана этой вольностью, на самом деле её переполняет счастье.

Вскоре Молли, соседка Бетти Лу по комнате, рожает ребёнка. Из-за послеродовых осложнений врачи предписывают Молли лечение, в результате чего она на целый месяц вынуждена оставить работу. Когда власти хотят забрать её ребёнка на время, пока она не поправится, на помощь подруге приходит Бетти Лу — она заявляет, что это её младенец и что она вполне здорова, чтобы заботиться о нём.

Об этом случайно узнает Монти, неправильно истолковывает ситуацию и рассказывает обо всем Сайресу. Тот делает вывод, что девушка лгала ему, проникается к ней презрением и при встрече ведёт себя очень холодно. Признав, что увлечён ею, он предлагает девушке стать его любовницей на содержании. Бетти Лу со слезами на глазах отвергает его предложение. Чтобы залечить сердечные раны, Сайрес собирается на неделю уйти на яхте в море.

Вскоре Монти обнаруживает, что матерью ребёнка на самом деле является Молли. Он признается Бетти Лу, что именно он виновен в её разрыве с возлюбленным. Девушка собирается отомстить Сайресу — добиться того, чтобы он оказался у её ног, а затем отвергнуть. Она пробирается на яхту и приводит свой план в действие. Когда Сайрес делает ей предложение, она, как и намеревалась, отвергает его и смеётся ему в лицо. Неожиданно яхта сталкивается с другой лодкой, и Адела, которая тоже присутствует на борту, падает в море. Бетти Лу спасает её. Затем Сайрес и Бетти Лу открывают друг другу свои сердца и воссоединяются.

Интересные факты 
 Гэри Купер, будущая кинозвезда, появился в фильме в эпизодической роли газетного репортера.

В ролях

Ссылки 
 
 Подборка материалов о фильме на Silentsaregolden.com  

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1927 года
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов
Фильмы Paramount Pictures
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1927 года
Фильмы Кларенса Баджера